Zawody w dyscyplinie skoków do wody na XXVIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atenach rozgrywano w dniach 14-28 sierpnia 2004. Areną zmagań było Athens Olympic Aquatic Centre.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004